Yazoo může být: 

 Yazoo (hudební skupina) – anglická hudební skupina 
 Yazoo (řeka) – řeka v americkém státě Mississippi